De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 3000/5000 meter vrouwen begon op 16 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 9 maart 2013.

Titelverdedigster was de Tsjechische Martina Sáblíková die het vorige seizoen alle races won. Hoewel ze dit seizoen beduidend minder goed scoorde (slechts twee overwinningen en een magere zesde plek tijdens de finale) wist ze toch haar beker te prolongeren.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.

Heerenveen (1)

Kolomna

Astana

Inzell

Erfurt

Heerenveen (2)

Vrouwen 3000
2012/13